Klotz (mittelhochdeutsch Kloz „Klumpen, Kugel, Baumstumpf“) steht für:
 Klotz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

 Klotz (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Klotz (Patriziergeschlecht), westfälisches Patriziergeschlecht
 Klotz (Geigenbauer), Geigenbauerfamilie aus Mittenwald

 Klotz (Glaserei), Verklotzung von Glasflächen in ihren Rahmen
 Klotz, deutscher Name von Cloz, Gemeinde in der Provinz Trient, Italien
 (10222) Klotz, Asteroid des Hauptgürtels
 Bauklotz, Spielzeug
 Isteiner Klotz, Bergrücken im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 J. S. Klotz Verlagshaus, deutscher Verlag
 Bremsklotz

Siehe auch:

 Clotz
 Cloz
 Glotz
 Kloc
 Klots
 Klotz Valley
 Kloz